

Piazze 
 Piazza Roma ad Ancona
 Piazza Roma a Chiavari nella città metropolitana di Genova
 Piazza Roma a Senigallia in provincia di Ancona
 Piazzale Roma a Venezia

Località 
 Piazza Roma – frazione di Lettere nella città metropolitana di Napoli.